

Onomastica

 Nela – nome proprio di persona femminile

Persone
 Havzi Nela – poeta dissidente albanese
 Sebastiano Nela – ex calciatore ed ex giocatore di calcio a 5 italiano